Sezona 2010./11. Arsenalova je 19. sezona u Premiershipu. Ovaj članak donosi statistike momčadi i igrača, kao i utakmice koje je klub odigrao tijekom sezone.

Ključna događanja

21. svibnja - Marokanski napadač Marouane Chamakh potpisao dugoročni ugovor s Arsenalom i tako kompletirao transfer iz Bordeauxa.
1. lipnja - Veznjak Aaron Ramsey potpisao novi dugoročni ugovor s Arsenalom.
1. lipnja - Braniči Mikaël Silvestre i William Gallas napuštaju Arsenal nakon što nisu uspjeli dogovoriti produženje ugovora.
8. lipnja - Branič Phillipe Senderos potpisao za Fulham.
7. srpnja - Arsenal potvrdio potpisivanje dugoročnog ugovora s francuskim braničem Laurentom Koscielnyjem koji je prešao iz Lorienta.
21. srpnja - Napadač Eduardo da Silva potpisao za ukrajinski Šahtar Donjeck nakon trogodišnjeg boravka u Londonu.
28. srpnja - Branič Sol Campbell potpisao za Newcastle United FC.
6. kolovoza - Po povratku s odmora, kapetan Arsenala Cesc Fàbregas izjavio je kako će i ove sezone igrati za "Topnike", čime je konačno opovrgnuo mogućnost prelaska u redove Barcelone tijekom ove sezone.
14. kolovoza - Trener Arsenala Arsène Wenger potpisao novi ugovor koji će ga u klubu zadržati najmanje do 2014. godine.
26. kolovoza - Francuski branič Sébastien Squillaci prešao iz Seville u Arsenal za £3.3 milijuna.

Momčad

Transferi

Prva momčad

Klub

Stručni stožer

Dres

|
|
|

Ostali podatci

Rezultati kluba

Pripremne i prijateljske utakmice

FA Premier Liga

FA Kup

3. kolo

4. kolo

Osmina finala

Četvrt-finale

Carling kup

3. kolo

4. kolo

Četvrtfinale

Polufinale

Finale

UEFA Liga prvaka

Natjecanje po skupinama (Skupina H)

Osmina finala

Rezime sezone

Premier liga

Plasman

Sažetak rezultata

Pregled po kolima

Izvori

Nogomet u Engleskoj